Hugo von Lerchenfeld kan syfta på bland andra:

* Hugo von Lerchenfeld-Köfering (1843–1925), tysk politiker och diplomat
 Hugo von und zu Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg (1871–1944), tysk politiker och diplomat